«Последний король Шотландии» () — британский кинофильм 2006 года по одноимённому роману . Главные роли исполняют Джеймс Макэвой и Форест Уитакер, удостоенный за неё многочисленных наград, в том числе премии «Оскар».

Авторы заявляют, что фильм вдохновлён реальными событиями. В подробностях события основной сюжетной линии полностью вымышлены.

Сюжет 
Молодой доктор Николас Гарриган из Шотландии (вымышленный персонаж, совмещающий некоторые черты Уилсона Карсуэлла и Боба Эйстлза) приезжает работать в маленькую деревню в Уганде. Проезжая через эту деревню, новый президент Уганды Иди Амин получает лёгкую травму во время автомобильной аварии. Николаса просят оказать помощь. Он вызывает у Амина симпатию, и на следующий день его приглашают в столицу. Став личным врачом Амина, со временем он превращается в одного из ближайших его советников.

Поначалу доктор сам верит в великую идею возрождения страны с помощью президента Амина, во многом потому что, проводя с ним время, он просто кайфует. Николас купается в бассейне, играет с детишками Амина в футбол, пьёт в барах на халяву, общается с девушками, изредка отвлекаясь на работу. Но через некоторое время, доктора спустили на землю. Он понимает, что установившийся режим привёл лишь к диктатуре и тотальному террору. Оказавшись в кругу страшных преступлений, Николас пытается выбраться из этой страны. В ответ на его попытки сбежать Амин присылает ему паспорт гражданина Уганды, показав этим, что обратной дороги нет.

Николас вступает в интимную связь с одной из жён диктатора — Кей. Забеременев, она в отчаянии просит Николаса сделать ей аборт, иначе Амин узнает об их связи, и тогда им не жить обоим. Сначала Ник отказывается это делать сам, но поняв, что больше никто не сможет ей помочь, соглашается. Однако прийти в условленное время он не успевает, так как диктатор приказывает ему присутствовать на его пресс-конференции. В следующий раз он видит Кей жестоко убитой уже в расчленённом виде, с переставленными ногами и руками.

После этого Ник решает отравить президента, но об этом догадывается президентская охрана. Амин наказывает врача за предательство и за связь с Кей: Николасу крюками протыкают кожу на груди и подвешивают его к потолку.

Всё это происходит в аэропорту Энтеббе, куда приезжает Амин, чтобы урегулировать ситуацию с заложниками, захваченными палестинскими террористами. Власти Уганды, поддерживая террористов, содействуют освобождению части заложников. От верной гибели Николаса спасает главный врач президентской больницы Джунджу, прибывший с ним в аэропорт, чтобы осмотреть заложников. Когда-то Николас вступился за него в сложной ситуации. За содействие в освобождении Гарригана Джунджу получает пулю в лоб, а Николас теряется в толпе освобождённых заложников, садится с ними в самолёт и улетает в Париж. Амин, узнав о побеге Николаса, ничего не успевает предпринять — самолёт уже на взлётной полосе.

В ролях

Награды и номинации 
 2007 — премия «Оскар» за лучшую мужскую роль (Форест Уитакер)
 2007 — премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме (Форест Уитакер)
 2007 — 3 премии BAFTA: лучший британский фильм (Андреа Колдервут, Лиза Брайер, Чарльз Стил, Кевин Макдональд, Питер Морган, Джереми Брок), лучшая мужская роль (Форест Уитакер), лучший адаптированный сценарий (Питер Морган, Джереми Брок), а также две номинации: лучший фильм (Андреа Колдервут, Лиза Брайер, Чарльз Стил), лучшая мужская роль второго плана (Джеймс Макэвой)
 2007 — премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль (Форест Уитакер)

Факты 

 «Последний король Шотландии» — первый западный фильм, снятый в Уганде после 1950 года.
 Иди Амин действительно присвоил себе титул короля Шотландии.
 За время правления диктатора Амина было убито более трёхсот тысяч угандийцев. Около двух тысяч человек Амин убил лично.

См. также 
 Отель «Руанда»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Экранизации романов Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы о 1970-х годах
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы об Африке
Фильмы Великобритании 2006 года
Фильмы DNA Films